

Топоніми 
Хірацука (Ібаракі)
Хірацука (Канаґава)
Хірацука (Тотіґі)
Хірацука (Хіросіма)

Персоналії 
Хірацука — японське прізвище.